Boccabadati ist der Familienname folgender Personen:

 Luigia Boccabadati (1799/1800–1850), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Virginia Boccabadati (1828–1922), italienische Opernsängerin (Sopran)